Алина Ли (, настоящее имя — Chichi Zhou; род. 8 сентября 1993 года, Шанхай, КНР) — американская порноактриса китайского происхождения.

Биография 
Алина Ли, настоящее имя Чичи Чжоу, родилась в сентябре 1993 года в Шанхае (КНР). Её родители развелись, когда ей было три года. Она провела детство, живя с семьей в Китае, пока не переехала в США в возрасте 15 лет, поселившись в Вермонте, где окончила университет.

Начала карьеру порноактрисы в 2013 году, в 20 лет, дебютировав в фильме Party of Three 8.

Работала с такими студиями и режиссёрами, как Evil Angel, Mile High, New Sensations, Elegant Angel, Bang Productions и Джулс Джордан. Кроме того, снималась для таких сайтов, как Mofos, Bang Bros и Naughty America.

Завершила порнокарьеру в 2016 году, снявшись в общей сложности в 108 фильмах.

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 

Порноактрисы США
Порноактёры и порноактрисы, известные под псевдонимами
Twistys Treats
Иммигрировавшие в США из Китая